Canápolis – comune dello Stato di Bahia (Brasile)
 Canápolis – comune del Minas Gerais (Brasile)